Börje Svensson och liknande namn kan syfta på

 Börje Svensson (konstnär) (född 1938), svensk målare och gravör
 Börje Svensson (psykoterapeut) (född 1942), svensk psykoterapeut med fokus på förövare av och offer för sexualbrott